Arthur Henderson (1863–1935) – brytyjski polityk, lider Partii Pracy, minister w wielu resortach, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 Arthur Henderson, baron Rowley (1893–1968) – brytyjski polityk, minister, syn powyższego
 Arthur Henderson (1893–1917) – brytyjski oficer uhonorowany Krzyżem Wiktorii
 Arthur Henderson (1897–1988) – amerykański baseballista